Соревнования по фехтованию на шпагах в индивидуальном первенстве среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 17 августа. Приняли участие 37 спортсменов из 21 страны. 

Для швейцарца Марселя Фишера и китайца Ван Лэя эти медали стали первыми олимпийскими наградами в карьере. Россиянин Павел Колобков завоевал свою уже шестую олимпийскую награду, при этом он являлся и действующим олимпийским чемпионом в этой дисциплине.

Призёры

Соревнование

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com  
 Официальный Олимпийский отчёт